O Esperanto como revelação é um livro espírita, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, com autoria do espírito Francisco Lorenz. Publicado pelo Instituto de Difusão Espírita no ano de 1976.

O livro é escrito em 2 idiomas, sendo as páginas pares em Português e as páginas ímpares em Esperanto. É contado no livro uma breve biografia de Chico Xavier, a história do Esperanto, uma biobibliografia de Francisco Valdomiro Lorenz e vários motivos, relatos e incentivos para a divulgação de uma língua internacional, que facilitará a comunicação entre pessoas encarnadas e desencarnadas, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual.

O final do livro ainda é enriquecido com fotos de Ludwik Lejzer Zamenhof, o criador do Esperanto, Chico Xavier e Francisco Lorenz.

Ver também 
 Esperanto e Espiritismo

Ligações externas 
 

Livros espíritas do Brasil
Livros de 1976
Livros de Chico Xavier